Siculus et sicula sont originellement des mots latins :
 siculus et sicula, du grec  (même sens), sont deux déclinaisons (le nominatif masculin singulier d'une part, plusieurs cas du féminin singulier et du neutre pluriel d'autre part) d'un adjectif signifiant « sicilien, de Sicile » ;
 sicula, diminutif de sica (« poignard »), est une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom féminin signifiant « petit pénis ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 la sicula est l'individu initial d'une colonie de graptolites ;
 en taxonomie, les mots siculus et sicula sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : siculus, sicula.

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 en italien, sicula est un synonyme de siciliana, adjectif féminin signifiant « sicilien, de Sicile » ;
 en espagnol et en portugais, sícula est un adjectif féminin signifiant « sicule, des Sicules » (les Sicules sont un ancien peuple de la Sicile).

Culture et société

Entreprises 
 L'Aeronautica Sicula (1916-1971) est un constructeur aéronautique installé à Palerme (région Sicile, Italie).
 La Società della Ferrovia Sicula Occidentale (« Société des chemins de fer de la Sicile occidentale », 1878-1907) est une société créée pour construire une ligne de chemin de fer reliant Palerme, Marsala et Trapani (région Sicile, Italie).

Sports 
 La Sicula Leonzio est un club de football basé à Lentini, dans le libre consortium municipal de Syracuse (région Sicile, Italie).

Anthroponyme 
 Calpurnius Siculus est un poète latin du milieu du , dont on ne connaît que sept églogues.
 Diodorus Siculus est un historien grec du , auteur de la Bibliothèque historique.
 Quintus Cloelius Siculus est un homme politique romain du début du , consul en −498.
 Titus Cloelius Siculus est un homme politique romain du , tribun consulaire en −498 et triumvir en −442.

Toponyme

Italie 
 Castellana Sicula, une commune de la province de Palerme (région Sicile) ;
 Lucca Sicula, une commune du libre consortium municipal d'Agrigente (région Sicile) ;
 Villafranca Sicula, une commune du libre consortium municipal d'Agrigente (région Sicile) ;

Roumanie 
 Șicula, une commune du județ d'Arad.

Épithète spécifique